Природний приріст населення у цьому списку обчислений як сумарний коефіцієнт народжуваності мінус сумарний коефіцієнт смертності. Дані наведені в розрахунку на 1000 осіб.

Коефіцієнти народжуваності і смертності є оцінками CIA World Factbook за 2017 рік.

Примітки 

Демографія
Списки країн